

Cinema 
 Three Sisters – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 Tre sorelle (Three Sisters) – film del 1970 diretto da Laurence Olivier e John Sichel
 Three Sisters – film TV del 2002 diretto da Don Kent
 Three Sisters – film TV del 2004 diretto da Michael Samuels

Geografia 
 Three Sisters  – tre montagne dell'Oregon
 Three Sisters  – formazione rocciosa della Provincia del Capo Settentrionale

Altro 
 Three Sisters  – serie televisiva statunitense 
 Three Sisters  – musical del 1934
 Three Sisters  – album degli Alice Donut del 2004

Pagine correlate 
 The Three Sisters